Les Kilukeni sont les membres du Kanda  Lukeni ou  Maison de Kilukeni, la dynastie régnante du royaume du Kongo de sa création à la fin du  siècle jusqu'en 1567 année qui voit l'accession au trône de la  Dynastie  Kwilu. 
Les Kilukeni ont été les ancêtres de références pour la plupart des principales factions qui se sont battues pour le contrôle du Kongo pendant la guerre civile du Kongo.

Etymologie
En Kikongo langue en usage dans le royaume du Kongo, le nom de ce  kanda est Lukeni. il provient du nom du fondateur du royaume Lukeni lua Nimi  qui règne vers la décennie 1390 avant que le trône passe à ses cousins.

Histoire
Vers 1350 Nimi a Nzima devient le roi de Mpemba Kasi et voit rapidement l'opportunité d'étendre son autorité dans le Nsi a Kwilu en concluant alliance avec Nsaku Elau souverain de Mbata qui se trouve sur sa frontière est. L'accord est confirmée par l'union de Lukeni lua Nimi, fille Nsaku Eslau qui dans la tradition ultérieure sera considéré comme un « grand père de rois  » et Nimi a Nzima. Leur fils Lukeni lua Nimi sera le fondateur du royaume. Il meurt probablement assez jeune et laisse un fils en enfance Nkuwu a Ntinu de ce fait sa succession est dévolue par élection successivement à deux cousins de son père Nanga et Nlaza avant qu'il n'accède au trône. La dynastie se poursuit néanmoins au delà du dernier Manikongo non catholique jusqu'en 1567 lorsqu'un roi de la région de Nsi Kwilu, Álvaro, monte sur le trône après que son parent le dernier des Kilukeni Henri  est tué lors d'un combat contre les Teke du royaume Tio.

Articles liés
 Dynastie Kwilu
 Kimpanzu
 Kinlaza
 Kinkanga
 Água Rosada

Notes et références

Bibliographie
 
 
 . JSTOR, www.jstor.org/stable/3097288. consulté le 11 mars. 2021.

Royaume du Kongo
Maison princière d'Afrique